Sicherheitsberater steht fürt:

 ein Dienstleistungsberuf, siehe  Sicherheitsberatung
 Sicherheitsberater für die Beförderung gefährlicher Güter, siehe Gefahrgutbeauftragter
 Nationaler Sicherheitsberater (Vereinigte Staaten), ein Regierungsbeamter
 Sicherheits-Berater, deutsche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Sicherheitsbeauftragter